Carlo Crivelli (pintor) — Pintor que viveu entre 1430-1490
 Carlo Crivelli (cardeal) — Cardeal que viveu entre 1736-1818

Desambiguação